Сирдар'я — річка в Середній Азії (Узбекистан, Таджикистан, Казахстан)

Сирдар'я — село, Ариська міська адміністрація, Туркестанська область
 Сирдар'я — село, Отирарський район, Туркестанська область

Сирдар'я — місто, Сирдар'їнська область

Див. також 
 Сирдар'їнська область